Az 1962-es magyar női kézilabda-bajnokság a tizenkettedik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1964
 magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

N1962
Magyarno~ikezilabdabajnoksag